Giro dell'Emilia 2020 var den 103. udgave af cykelløbet Giro dell'Emilia. Løbet var en del af UCI ProSeries-kalenderen og blev arrangeret 18. august 2020. Løbet blev vundet af russiske Aleksandr Vlasov  fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Jakob Fuglsang kørte for 
Jonas Gregaard kørte for 
Mikkel Frølich Honoré kørte for 
Sander Andersen kørte for General Store Essegibi F.lli Curia

Resultater

Eksterne henvisninger

2020
UCI ProSeries 2020